Het Nederlands kampioenschap dammen van 1962 telde 11 deelnemers. Wim de Jong won het kampioenschap en daarmee zijn vierde en laatste nationale titel. Hij behaalde als enige 15 punten.

Resultaten

 Freek Gordijn speelde alleen de eerste twee rondes en werd niet in de einduitslag meegenomen.

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1962